Марк Ливий Друз е име на четирима политици на Римската република:

 Марк Ливий Друз (цензор) Стари (+ 108 пр.н.е.)
 Марк Ливий Друз (трибун) Млади (+ 91 пр.н.е.), син на Стари
 Марк Ливий Друз Клавдиан (+ 42 пр.н.е.), сенатор, осиновен син на Млади, баща на Ливия Друзила
 Марк Ливий Друз Либон, консул 15 пр.н.е., брат на Ливия Друзила, съпругата на Октавиан Август